Diafragma: (z gr. dia- ="wśród, pomiędzy" + phragma ="płot, ogrodzenie"):

 diafragma (strzelectwo);
 diafragma (element optyczny);
 diafragma  (nazwa anat. przepony), pojęcie używane w starożytności;
 diafragma (środek antykoncepcyjny) krążek z cienkiej gumy, stosowany przez kobiety.
 diafragma (grzyby) warstwa strzępek w niektórych owocnikach grzybów
 diafragma (anatomia motyli) – element samczych narządów genitalnych motyli